Canal U puede referirse a:
 Canal U, un canal de televisión argentino originado en la provincia de Córdoba, anteriormente como Cba24N;
 Canal U, un canal de televisión colombiano;
 o Canal U, un canal de televisión uruguayo.